

Patronyme
 Émile Hoffet, (1873-1946), était un paléographe et un religieux.
 Frédéric Hoffet, (1906-1969), était un avocat et écrivain protestant français, essayiste et pamphlétaire.
 Josué Hoffet, (1901-1945), est un géologue et paléontologue français. 
 Marieleine Hoffet (1905-1996) était une femme pasteure, épouse de Frédéric Hoffet.

Homonymie
Homonymie de patronyme